CIU puede referirse a:

 Cédula de Identidad de Uruguay;
 Convergència i Unió, extinto partido político de España.